Herman Odelberg kan syfta på:

* Herman Odelberg (1731–1783), svensk bergmästare och industriman 
 Herman Odelberg (1840–1878), svensk konsthistoriker och ämbetsman